Koptisch (taal), de Koptische taal
 Koptisch-orthodoxe Kerk, de koptische religie
 Koptisch-katholieke Kerk